Cuvântul Beta poate desemna:

Localități
 Beța, Alba
 Beta, Harghita

Altele
 beta, a doua literă a alfabetului grec
 Beta Buzău, companie producătoare de utilaje
 Radiație beta
 Beta, gen de plante
 RIM v.beta, album de muzică
 „beta” - un stadiu de dezvoltare a unui software

Vezi și 
 Râul Beta (dezambiguizare)